Indonesië
 Gunem (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Gunem (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java